Primera dinastia Aulikara, va governar a Malwa vers 350-450
 Segona dinastia Aulikara, va governar a Malwa vers 450-550